Miejscowości
 Kuczerow – chutor w Rosji, w sielsowiecie kondratowskim rejonu biełowskiego w obwodzie kurskim

 Osoby o tym nazwisku
 Filaret (Kuczerow) – ukraiński duchowny
 Michaił Kuczerow – rosyjski chemik
 Nikita Kuczerow – rosyjski hokeista
 Pawieł Kuczerow – rosyjski trener piłkarski
 Siergiej Kuczerow – rosyjski kulturysta
 Stiepan Kuczerow – radziecki wojskowy
 Wałerij Kuczerow – ukraiński piłkarz